Очеретнянська сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Очеретнянська сільська рада — Миколаївська область, Кривоозерський район